Francisco Ibáñez ist der Name folgender Personen:

* Francisco Ibáñez (* 1936), spanischer Comiczeichner
 Francisco Ibañez (Fußballspieler) (* 1986), chilenischer Fußballspieler
 Francisco Ibáñez de Peralta (1644–1712), spanischer Kolonialadministrator und Gouverneur